Gigliesi – abitanti di Giglio Castello
Gigliesi – abitanti di Isola del Giglio